Aquesta és una llista de missions de manteniment de la pau de les Nascions Unides des que es va fundar l'Organització de les Nacions Unides en 1945, organitzada per regions, amb les dates de desplegament, el nom del conflicte relacionat i el nom de l'operació de les Nacions Unides.

Manteniment de la pau, tal com ho defineixen les Nacions Unides, és una manera d'ajudar els països sacsejats per conflictes a crear condicions per a una pau sostenible. Les forces de manteniment de la pau de l'ONU, soldats i oficials militars, policies i personal civil de molts països, supervisen i observen processos de pau que sorgeixen en situacions posteriors als conflictes i ajuden els excombatents a implementar els acords de pau que han signat. Aquesta assistència es presenta de moltes formes, incloses mesures de foment de la confiança, acords de repartiment de poder, suport electoral, reforçament de l'estat de dret i desenvolupament econòmic i social.

La Carta de les Nacions Unides confereix al Consell de Seguretat de les Nacions Unides el poder i la responsabilitat de prendre mesures col·lectives per mantenir la pau i la seguretat internacionals. Per aquest motiu, la comunitat internacional sol·licita al Consell de Seguretat que autoritzi les operacions de manteniment de la pau. La majoria d'aquestes operacions són establertes i implementades per les mateixes Nacions Unides amb tropes que serveixen sota el comandament operatiu de l'ONU. En altres casos, on la participació directa de les Nacions Unides té funcions, incloses les relacions diplomàtiques amb altres països, organismes internacionals de justícia (com la Cort Penal Internacional) i eliminant problemes com ara mines antipersona que poden provocar nous incidents de lluita.

Missions en curs

Àfrica

Amèrica Central i Carib

Àsia

Orient Mitjà

Europa

Missions finalitzades

Àfrica

Àsia

Orient Mitjà

Amèrica

Europa

Participació en les missions per part de les nacions membres 

 Glossari

Referències

Enllaços externs 
 Web de les forces de la pau de l'ONU

Missions de pau de l'ONU
Llistes